Рюбзам () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Рюбзам, Вольфганг (род. 1946) — немецко-американский органист и пианист.
 Рюбзам, Дагмар (род. 1962) — восточногерманская легкоатлетка.